

persone
 Ligorio, nota anche come de' Liguoro, de' Liguori, oppure semplicemente Liguori – famiglia del Regno delle Due Sicilie
 Francesco Ligorio (1775 circa-...) – presbitero poeta e letterato italiano
 Maria Ligorio (1970) – ex atleta paralimpica italiana non vedente
 Pirro Ligorio (1513-1583) – architetto, pittore e antiquario italiano
 Salvatore Ligorio (1948) – arcivescovo cattolico italiano
 Tony Ligorio (1968) – artista marziale italiano

Altro
 Ligorio – vino classificato come Rosso di Sicilia Igt e prodotto nella fascia sud occidentale dell'isola da vitigno Nero d'Avola